O Campeonato Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu é uma competição de jiu-jitsu realizada pela Liga Brasileira de Jiu-Jitsu.

É a competição de jiu-jitsu mais antiga a nível nacional. O evento é realizado anualmente desde 1991. Cada ano é realizado em uma cidade diferente, quase sempre no Sudeste, sobretudo no estado de Minas Gerais.

Em 2014, chegou a sua 25ª edição, tendo sido vencida por ldefonso José "Fonfon", na categoria master.

Edições

Ligações Externas
Site Oficial da LBJJ

Competições de jiu-jitsu